«Будденбро́ки. История гибели одного семейства» () — роман, написанный Томасом Манном, начатый в октябре 1896 года и законченный 18 июля 1900 года. В романе описывается жизнь и упадок четырёх поколений известной и богатой семьи торговцев из Любека. Основой, скорее всего, послужила история собственной семьи Манна. За этот роман Манн был удостоен Нобелевской премии по литературе в 1929 году.

Роман был опубликован в 1901 году в Берлине в издательстве Фишера.

Действующие лица 

 Старый Иоганн Будденброк — разбогател на поставках зерна прусской армии, был женат на фрау Жозефине, от брака с которой был рождён сын Готтхольд; от второго брака с Антуанеттой Дюшан был рождён Жан Будденброк.
 Консул Жан (Иоганн) Будденброк — младший сын старого Будденброка, успешный продолжатель дел семейной компании, был женат на Элизабет Крегер.
 Сенатор Томас Будденброк — старший сын консула Будденброка.
 Тони (Антония) Перманедер (урождённая Будденброк, в первом браке Грюнлих) — старшая дочь консула Будденброка.
 Христиан Будденброк — младший сын консула Будденброка.
 Герда Будденброк (урождённая Арнольдсен) — жена сенатора Будденброка.
 Ганно (Юстус Иоганн Каспар) Будденброк — последний представитель рода, сын сенатора Будденброка и Герды Арнольдсен, хрупкий и болезненный юноша, влюблённый в музыку и одержимый тягой к искусству.
 Элизабет Будденброк (урождённая Крегер) — жена консула Будденброка.
 Клара Тибуртиус (урождённая Будденброк) — младшая дочь консула Будденброка.
 Готтхольд Будденброк — старший сын старого Иоганна Будденброка.
 Клотильда Будденброк — бедная родственница семьи Будденброк.
 Бендикс Грюнлих — гамбургский торговец-пройдоха, был женат на Тони Будденброк и вследствие махинаций обанкротился.
 Алоиз Перманедер — уроженец Мюнхена, второй муж Тони Будденброк.
 Ида Юнгман — экономка и воспитательница двух поколений семьи Будденброков.
 Зеземи (Тереза) Вейхбродт — владелица пансиона, в котором обучались девушки семьи Будденброк.
 Эрика Вейншенк (урождённая Грюнлих) — дочь Тони Будденброк от первого брака с Бендиксом Грюнлихом.

Переводы на русский язык 
Русские читатели впервые познакомились с романом в 1903 году в сокращённом переводе Зинаиды Венгеровой. Роман издавался впоследствии в переводах Ю. Спасского, В. С. Вальдман и М. Е. Лемберга (1927).

В 1953 году впервые опубликован перевод Наталии Ман, выдержавший несколько переизданий (в том числе в 1969 году в серии «Библиотека всемирной литературы»).

В списке представлены первые издания переводов:

Постановки 
 Российский академический молодёжный театр, реж. М.Карбаускис, премьера 23 января 2011 года

Экранизации 
 Будденброки (нем.) (1923, Германия). Реж. — Герхард Лампрехт
 Будденброки (нем.) (1959, Германия). Реж. — Альфред Вайденман
 Будденброки (1971, Италия, 7-серийный мини-сериал). Реж. — Эдмо Фенольо
 Будденброки (1972, СССР). Реж. — Александр Орлов
 Будденброки (нем.) (1979, Германия, 11-серийный мини-сериал) Реж. — Франц Петер Вирт (нем.)
 Будденброки (нем.) (2008, Германия). Реж. — Генрих Брелер

Примечания

Ссылки 
 
 Краткое содержание романа
 Рецензия в газете «Новый Взгляд»

Романы 1901 года
Книги по алфавиту
Романы Томаса Манна
Семейные саги